Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shenzhen Open 2014. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Dezember 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Shenzhen